Achab (o Acab, o Ahab) – sovrano del regno d'Israele
 Capitano Achab – personaggio del romanzo Moby Dick di Herman Melville
 Mohamed Achab – dirigente sportivo tunisino, presidente della squadra calcistica dello Stade Tunisien
 Achab – rivista letteraria
 Jaouad Achab – taekwondoka belga

Pagine correlate 
 Acab (disambigua)
 Ahab